Fairfield County kan syfta på countyn i flera av  USA:s delstater

 Fairfield County, Connecticut
 Fairfield County, Ohio
 Fairfield County, South Carolina